Андре́й Богда́нов:
 Богданов, Андрей (1707—1768) — писатель, архивариус.
 Богданов, Андрей Владимирович (род. 1970) — председатель центрального комитета Демократической партии России.
 Богданов, Андрей Дементьевич (1907—1982) — депутат Верховного Совета СССР I и II созывов.
 Богданов, Андрей Евгеньевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Богданов, Андрей Иванович (1692—1766) — русский книговед и краевед.
 Богданов, Андрей Николаевич (1958—1999) — советский пловец.
 Богданов, Андрей Олегович (род. 1970) — российский актёр.